Daniel Cahn ist der Name folgender Personen:
 Daniel Richard Cahn alias Dann Cahn (1923–2012), US-amerikanischer Filmeditor
 Daniel T. Cahn (* 1957), US-amerikanischer Filmeditor